Лопарево (Лопарёво?) — название населённых пунктов в России:

 Лопарево — посёлок в Галичском районе Костромской области.
 Лопарево — село в Мокроусовском районе Курганской области.